Blu profondo (Deep Blue Sea) – film del 1999 diretto da Renny Harlin
Deep Blue Sea – album della colonna sonora di Blu profondo del 1999